Esport:
Escalar (esport), acció de fer escalada.
 Física:
Escalar (física), partícules que es poden associar a d'un a un camp especificat.
 Informàtica:
Escalar (informàtica), variable o camp que només pot tenir un valor en un cert moment.
 Matemàtiques:
Escalar, nombre real, complex o racional.
Producte escalar, operació entre dos vectors de nombres reals.
Projecció escalar d'un vector.
Escalar de Ricci o escalar de curvatura, la forma més simple per descriure la curvatura d'una varietat de Riemann.